Юлия Флавия или Флавия Юлия Тити (; * 13 септември 64, † 91 г.) е дъщеря и единственото дете на римския император Тит и неговата втора съпруга Марция Фурнила и е Августа. Известна е и с името Юлия Тити. Вероятно е родена в деня, когато Рим превзема Иерусалим.

Биография 
Баща ѝ искал да я омъжи за брат си Домициан. Тя се омъжва през 81 г. за втория си братовчед по бащина линия Тит Флавий Сабин, брат на Тит Флавий Клемент (консул 95 г.), който се жени за Флавия Домицила. Съпругът ѝ става през 82 г. консул заедно с Домициан и същата година е екзекутиран. След това Юлия живее при чичо си Домициан, според Светоний „като съпруга с нейния мъж“.

След като Домициан връща обратно по настояване на народа заточената си съпруга Домиция Лонгина, Юлия остава при него и има влияние върху политиката му. По нейно настояване Луций Юлий Урс не е екзекутиран, а направен суфектконсул през 84 г. Също по време на управлението на Домициан тя е изобразявана на монети като Августа с отличителните знаци на императрица.

Юлия Флавия умира, според Светоний след наложения ѝ аборт от Домициан. Погребана е в Храма на Флавиите (Templum Gentis Flaviae), който Домициан построява на мястото на къщата на Тит Флавий Сабин, и е издигната като Дива. Като богиня тя, която няма свое дете, трябва да бди над династията.

След убийството на Домициан през 96 г. тяхната обща кърмачка смесва неговата пепел с тази на Юлия.

Източници 

 Светоний, Domitian 17, 22.; Titus  4,2.
 Дион Касий, 67, 3 – 4.
 Плиний Млади, Epistulae 4,11,6.
 Филострат, Das Leben des Apollonius von Tyana 7,3.

Римски императрици
Флавиева династия
Флавии